Oxyurostylis är ett släkte av kräftdjur. Oxyurostylis ingår i familjen Diastylidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Kommakräftor
Oxyurostylis